Northport (Alabama)
 Northport (Maine)
 Northport (Nova York)
 Northport (Washington)
 East Northport, ciutat de Long Island als Estats Units d'Amèrica.